Kiele ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Kiele (* 1942), deutsche Malerin
 Wolfgang Kiele (* 1937), deutscher Politiker (CDU), MdL